Das Dameneinzel (Rollstuhl) der French Open 2020 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in Paris.

Vorjahressiegerin war Diede de Groot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 French Open 2020 (Rollstuhl)

Dameneinzel
2020